Namboku-Linie (jap. , Namboku-sen, dt. Süd-Nord-Linie) ist der Name mehrerer Bahnlinien in Japan:
 Namboku-Linie (Osaka) (Kita-Osaka Kyuko Railway Company)
 Namboku-Linie (Kōbe) (Kobe Rapid Transit Railway Company)
 U-Bahn Sapporo#Namboku-Linie (U-Bahn Sapporo)
 U-Bahn Sendai#Namboku-Linie (U-Bahn Sendai)
 Namboku-Linie (Tōkyō Metro)

Siehe auch: Tōzai-Linie, Chūō-Linie

en:Namboku Line
ja:南北線